

Нортбрук — селище, штат Іллінойс
 Нортбрук — переписна місцевість, штат Огайо